Plusieurs navires de la marine brésilienne ont porté le nom de Pará

 Monitor brésilien Pará, un monitor de classe Pará lancé en 1867 et abandonné en 1884.
 Destroyer brésilien Pará (1908), un destroyer de classe Pará.
 Destroyer brésilien Pará (1959) (numéro de fanion D27), le premier navire de la classe Pará des destroyers de la marine brésilienne ; l'ancien  de la classe Fletcher américaine ; acquis par la marine brésilienne en 1959 ; mis au rebut en 1978.
 Destroyer brésilien Pará (1989) (numéro de fanion D27), ancienne frégate américaine de classe Garcia  ; acquis par la marine brésilienne en 1989 et classé comme un destroyer ; déclassé en 2008 et en réserve.